Carl Svedelius kan avse:

Carl Svedelius (justitieråd) (1828–1916)
Carl Svedelius (rektor) (1861–1951)